Saint Guénolé (en breton Sant Gwenole) est un nom propre qui peut désigner :

Saints chrétiens 
 Saint Guénolé () ou Guénolé de Landévennec (le prénom breton Gwenole ou Gwennole), personnage religieux qui aurait vécu  en Bretagne et fondé l'abbaye de Landévennec ; fêté le 3 mars. Les sources miraculeuses des chapelles dédiées à Guénolé, saint priapique, voyaient le pèlerinage de femmes infertiles.
 Saint Guénolé le Jeune, moine du monastère de Taurac avec Saint Yben ou Ethbin, disciple de Saint Guénolé de Landévennec.

Navigation 
 Saint Guénolé, un sloop coquillier de 1948.

Références 

Homonymie de saints chrétiens